der Begriff Markterhebung bezeichnet
 eine Marktforschungsuntersuchung, siehe Marktforschung
 die Verleihung des mittelalterlichen Marktrechts